Hemrikerverlaat (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Opsterland
Hemrikerverlaat (sluis), een sluis in de Opsterlandse Compagnonsvaart bij het gehucht Hemrik